Der Joseph Rovan Preis des französischen Botschafters in Deutschland ist ein mit 3.000 Euro dotierter Preis und wird an die Deutsch-Französischen Gesellschaften (DFG) vergeben, die sich in besonderer Weise für den kulturellen Dialog zwischen Deutschland und Frankreich und um neue Zielgruppen oder die Sprachförderung verdient gemacht haben.

Der Preis wird seit 2006 alljährlich vergeben und ehrt seinen Namensgeber, den großen Historiker und Architekten der deutsch-französischen Freundschaft Joseph Rovan (1918–2004).

Preisträger 

 2006: DFG Chemnitz sowie DFG Kiel.
 2007: DFG Bayreuth sowie Carolus-Magnus-Kreis.
 2008: DFG Bonn und Rhein-Sieg sowie DFG Premnitz.
 2009: DFG Duisburg, DFG Wetzlar, DFG Magdeburg.
 2010: DFG Ravensburg, DFG Bielefeld, DFG Frankfurt/Main
 2011: DFG Halle, DFG Montabaur, DFG Kiel
 2012: DFG Köln, Carolus-Magnus-Kreis Mönchengladbach, DFG Budenheim
 2013: DFG Rehau, Dt.-Frz. Kulturkreis Neuss, DFG Cluny (Hamburg), DFG Leipzig
 2014: DFG Marsberg, DFG Osnabrück, DFG Höxter + DFG Rhein-Neckar
 2015: Sächsisch-Bretonische Gesellschaft Dresden, Partnerschaftsgesellschaft Lemgo / Vandœuvre-lès-NancyLemgo, DFG Magdeburg, Juniorenforum des VDFG-FAFA-Kongresses 2015
 2016: DFG Duisburg, DFG Schleswig-Holstein, DFG Frankfurt
 2018: DFG Halle, DFG Oldenburg, DFG Bocholt
 2019: DFG Köln, DFG Duisburg, DFG Lemgo
 2020: DFG in der Auslandsgesellschaft.de e.V. Dortmund, DFG Marburg, RÊVE – Réunir l’Europe. Europa verbinden Bannewitz
 2021: VDFC, Verband der Deutsch-Französischen Chöre

Weblinks 

 Französische Botschaft in Deutschland
 Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa e.V.

Einzelnachweise 

Französische Auszeichnung
Erstverleihung 2006